Розанова, Ольга:
 Розанова, Ольга Владимировна (1886—1918) — русская художница.
 Розанова, Ольга Ивановна — русский балетный критик.
 Розанова, Ольга Сергеевна — доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальных уравнений МГУ.
 Розанова, Ольга Петровна (1818 — не ранее конца 1850-х) — российская актриса. 
 Примечания